Reichenow ist

 ein Ortsteil der Gemeinde Reichenow-Möglin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

und der Familienname folgender Personen:

 Anton Reichenow (1847–1941), deutscher Ornithologe
 Eduard Reichenow (1883–1960), deutscher Zoologe; Sohn von Anton Reichenow
 Elisabeth Mudrow-Reichenow (1908–1957), deutsche Biologin

Siehe auch:
 Reichenau